Навлицкая Галина Брониславовна (р. 28 августа 1928 г., Красноуфимск, Уральская область) — советский российский -японист, доктор исторических наук, заслуженный профессор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Биография 
Галина Брониславовна Навлицкая  родилась 28 августа 1928 года в г. Красноуфимск Свердловской области. В 1945 году поступила на исторический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. После окончания университета поступила в аспирантуру. В 1954 году была защищена кандидатская диссертация на тему "Япония на Вашингтонской конференции 1921-1922 гг.". В 1954-1955 годах преподавала на историческом факультете МГУ. С 1956 года стала сотрудником вновь образованного Института восточных языков при МГУ (ныне - Институт стран Азии и Африки МГУ). С 1967 года - доцент.

В 1993 году в ИСАА МГУ защитила докторскую диссертацию на тему "Исторические этапы формирования и развития японского города". С 1994 г. была профессором кафедры истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, затем после основания в 2003 году кафедры истории и культуры Японии профессором-консультантом этой кафедры. Были разработаны лекционные курсы по истории Японии, спецкурс «Архитектура и строительство в древней средневековой Японии».

В 2008 году было присвоено звание заслуженного профессора МГУ.

Научная деятельность 
Основной круг научных интересов связан с историей формирования и развития японского города, этим проблемам посвящена докторская диссертация и ряд монографических исследований об отдельных японских городах. В книге "Бамбуковый город" (1975) автор рассматривает архитектуру японских городов, общие проблемы урбанизации, быт городского населения и особенностям развития городов современной Японии. Научно-популярные работы "Нагасаки" и "Осака" построены по единой схеме - история формирования и развития города, характеристика его хозяйства и культуры, описание современного облика, достопримечательностей, жизни горожан.

Путевые заметки "По Японии" (1965) содержат впечатления автора от путешествия  по Японии, с севера на юг страны, а также очерки японской истории и культуры.

Начиная с 80-х годов, Г.Б. Навлицкая принимает активное участие в написании коллективных монографий и учебных пособий.

Основные работы 
Социалистические кружки в Японии в 1920-1922 гг. // Вопросы истории и литературы стран зарубежного Востока. М., 1960. С. 97-114.

По Японии. М.: Наука, 1965. 200 с.

Бамбуковый город. М.: Наука, 1975. 332 с.

Нагасаки. М.: Наука, 1979. 240 с.

Осака. М: Наука, 1983. 287 с.

Проблемы развития послевоенного японского города // Япония: культура и общество в эпоху НТР. М., 1985. С. 180-202.

История Японии. М.: Высшая школа, 1988. 432 с. (в соавт. с Ю.Д. Кузнецовым и И.М. Сырицыным)

Япония в XVII-XIX вв. // История стран Азии и Африки в Новое время. Ч. 1. М., 1989. С. 69-92.

История Японии: учебное пособие. Т. 1. С древнейших времен до 1868 г. М.: Изд-во Института Востоковедения РАН, 1998. 659 с. ISBN 5-89282-107-2 (в соавт. с Мещеряковым А.Н., Симоновой-Гудзенко Е.К., Грачёвым М.В., Лещенко Н.Ф., Чегодарь Н.И.)

Синто - путь японских богов. Т.1. Очерки по истории синто (разделы: "Ранний ритуал" и "Ками и космогония"). СПб.: Гиперион, 2002. 704 с. ISBN ISBN 5-89332-057-3

Литература 
Навлицкая Галина Брониславовна // Милибанд С. Д. Востоковеды России. XX-XXI вв. Биобиблиографический словарь в 2-х книгах. Кн. 2. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2008. С. 5.

Навлицкая Галина Брониславовна // Московский университет в женских лицах: биогр. слов. / науч. ред. Г.Ф. Беляева, Н.С. Зеленская. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. С. 393.

Примечания 

Востоковеды СССР
Востоковеды России
Японисты СССР
Доктора исторических наук
Профессора МГУ
Выпускники МГУ